Viktorija Golubic era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Irina-Camelia Begu ha sconfitto Misaki Doi con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kateřina Siniaková (terzo turno)
  Anna Blinkova (secondo turno)
  Bernarda Pera (terzo turno)
  Taylor Townsend (secondo turno)
  Laura Siegemund (quarti di finale)
  Nao Hibino (secondo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)
  Zhu Lin (terzo turno)

  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Patricia Maria Tig (ritirata)
  Mónica Puig (ritirata)
  Christina McHale (secondo turno)
  Misaki Doi (finale)
  Kristie Ahn (terzo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Varvara Gracheva (secondo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (primo turno)
  Claire Liu (primo turno)

  Jamie Loeb (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)

Qualificate 

  Danielle Lao (primo turno)

  Asia Muhammad (secondo turno)

Lucky loser 

  Hanna Chang (secondo turno)

  Maria Mateas (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2020